CCT5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 541 амінокислот, а молекулярна маса — 59 671.

Кодований геном білок за функцією належить до шаперонів. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Некатегоризовані білки